La Coppa di Russia 2019-2020 () è la 19ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 36 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2, al campionato giovanile e alla VTB United League 2019-2020. Tuttavia solo due squadre della VTB United League (Basketbol'nyj klub Parma Perm' e il Basketbol'nyj klub Nižnij Novgorod) prendo parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 20 squadre vengono divise in quattro gruppi, le squadre classificate al primo posto avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 14 squadre rimaste in Superliga 1 (le migliori sei classificate nella Superliga 1 2018-2019 entrano in gioco dagli ottavi di finale) e solo due squadre provenienti dalla VTB United League 2019-2020, che accedono direttamente ai quarti di finale; inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
VTB United League 2019-2020

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2019
Pallacanestro nel 2020
Coppa di Russia di pallacanestro maschile